Zingaro – termine comunemente usato per una persona appartenente alle popolazioni romaní
Zíngaro – cantautore spagnolo
Carlos Zíngaro – musicista portoghese
Franck Zingaro – ex calciatore e allenatore di calcio francese
Zingaro (Gypsy Colt) – film del 1954 diretto da Andrew Marton
Zingaro/Bella ma – singolo di Umberto Tozzi del 1978
Riserva naturale orientata dello Zingaro – riserva naturale dello Sicilia